Parramatta steht für
Parramatta City, Verwaltungsgebiet in Australien
Bistum Parramatta, römisch-katholische Diözese in Australien 
Parramatta River, Fluss in Australien
Parramatta (Schiff, 1866)
HMAS Parramatta, Schiff